Roy Andersson – calciatore svedese
 Roy Andersson – regista svedese